VCI – francuski transporter opancerzony
 VCI – żyła główna dolna
 VCI – metoda zabezpieczenia metali
 VCI – Virtual Channel Identifier